«Париж» — французский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб был основан в 1969 году, профессиональный статус имел с 1972 по 1983 год, восстановился в нём в 2015 году. С сезона 2017/18 выступает во второй французской лиге.

История 
Футбольный клуб «Париж» был создан в 1969 году, как попытка городских властей создать в городе профессиональный клуб. Клуб не имел руководства, игроков и стадиона. Городской совет сделал предложение о слиянии «Седану», но получил отказ. Тогда было решено объединиться с любительской командой Stade Saint-Germain и в 1970 году на свет появился клуб «Пари Сен-Жермен». Однако власти Парижа в 1972 году потребовали вернуть команде название ФК «Париж» и оставить за ним профессиональный статус, а «ПСЖ» был переведён в третий дивизион. Обе команды продолжали играть на стадионе «Парк де Пренс».

«Париж» провёл в Лиге 1 два сезона. В сезоне 1972/73 клуб занял 12-е место, а в следующем сезоне занял 19-е место и покинул элитный дивизион. В этом же году «ПСЖ» вернулся в Лигу 1 и с тех пор занимает позицию лидера в парижском футболе. На сезон 1978/79 «Париж» смог вернуться в Лигу 1, но вновь занял 19-е место и вернулся в Лигу 2. При этом в парижском дерби с «ПСЖ» оба раза была зафиксирована ничья — 1:1 и 2:2.

Сезон 78/79 стал последним для «Париж» в Лиге 1. До сезона 1982/83 клуб выступал в Лиге 2, когда после банкротства потерял профессиональный статус и право играть на «Парк де Пренс». С сезона 2005/06 «Париж» выступал в Национальном чемпионате (третья лига); перед командой была поставлена задача выйти в Лигу 2 и вернуться в профессиональный футбол после 30-летнего перерыва. По итогам сезона 2014/15 её удалось воплотить в жизнь — «Пари» занял второе место и вышел в Лигу 2.

В 2020 году стало известно, о том, что фонд «Explore Bahrain», принадлежащий королевской семье Бахрейна, выкупил долю 20 % в клубе за 5 млн €.

Президент ФК «Париж» Пьер Фераччи сохранил за собой 77 % акций команды.

При этом новые совладельцы заявили о планах в течение трёх лет вывести «Париж» в Лигу 1.

Достижения 
 Лига 1: 12-е место (1972/73)
 Кубок Франции: 1/2 финала (1979/80)
 Любительский чемпионат Франции по футболу — группа D: чемпион (2005/06)

Основной состав 
По состоянию на 19 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 

  Карлос Бьянки
  Делио Оннис
  Роже Лемерр
  Пьер Лешантр

Примечания

Ссылки 
 
 Бывший официальный сайт

Футбольные клубы Франции
Спортивные клубы Парижа